Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Leila Meskhi che ha battuto in finale Sabine Appelmans 6–1, 6–0.

Teste di serie 

 Belinda Cordwell (semifinali)
 Leila Meskhi (campionessa)
 Shaun Stafford (primo turno)
 Donna Faber (primo turno)

 Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Sandra Wasserman (quarti di finale)
 Wiltrud Probst (primo turno)
 Robin White (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1990